Уа́йатт О́мсберг (; , Скарборо, Мэн, США) — американский футболист, центральный защитник клуба «Чикаго Файр».

Карьера 
Во время обучения в Дартмутском колледже в 2014—2017 годах Омсберг играл за футбольную команду вуза в Национальной ассоциации студенческого спорта.

В студенческие годы также выступал в : в 2016 году — за клуб «Джи Пи Эс Портленд Финикс», в 2017 году — за клуб «Сикост Юнайтед Фантомс».

19 января 2018 года на Супердрафте MLS Омсберг был выбран в первом раунде под общим 15-м номером клубом «Миннесота Юнайтед». Контракт с ним клуб подписал 28 февраля. Его профессиональный дебют состоялся 24 марта в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз».

26 апреля 2018 года Омсберг был отправлен в аренду в клуб USL «Талса Рафнекс». Дебютировал за «Рафнекс» 28 апреля в матче против «Сакраменто Рипаблик».

4 апреля 2019 года Омсберг был отдан в аренду аффилированному клубу «Форвард Мэдисон» из новообразованной лиги USL-1. 6 апреля участвовал в дебютном матче нового клуба, соперником в котором была «Чаттануга Ред Вулвз».

11 февраля 2020 года «Миннесота Юнайтед» обменяла Омсберга в «Чикаго Файр» на Рахима Эдвардса. За «Чикаго Файр» он дебютировал 14 июля в матче первого тура турнира MLS is Back против «Сиэтл Саундерс», в котором вышел на замену во втором тайме.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Дартмутского колледжа
Футболисты США
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Талса»
Игроки ФК «Форвард Мэдисон»
Игроки ФК «Чикаго Файр»